Een stad in Peru, zie Huánuco (stad)
 Een regio van Peru, zie Huánuco (regio)
 Een provincie van Peru, zie Huánuco (provincie)